Oberschönbach ist der Ortsname von

 Oberschönbach (Kühbach), Ortsteil des Marktes Kühbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Oberschönbach (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Horní Luby, Ortsteil von Luby, Okres Cheb, Tschechien